Srebrenka može značiti:
 Srebrenka, slikarska olovka;
 Srebrenka (biljka) iz porodice Brassicaceae